В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-3, 3-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Дженніфер Капріаті (півфінал)

 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (2-ге коло)
 Емі Фрейзер (2-ге коло)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1992